Krahn peut désigner :
 les Krahn, un peuple de Côte d'Ivoire et du Liberia
 le krahn, leur langue
 Annike Krahn, une footballeuse allemande
 Brent Krahn, un joueur de hockey sur glace professionnel canadien